Залокостас () — греческое имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Залокостас, Георгий (1805—1858) — греческий поэт.
 Залокостас, Теодорос (1912—1947) — греческий офицер и коммунист, участник Греко-итальянской войны.